Gramme ist der Familienname folgender Personen

 Georges Gramme (1926–1985), belgischer Politiker
 Zénobe Gramme (1826–1901), belgischer Konstrukteur und Erfinder, Namensgeber für Zénobe Gramme (Schiff)

Gramme steht außerdem für

 Gramme, ein Fluss in Thüringen
 Gramme (Automarke), ehemalige französische Automarke
 (2666) Gramme, ein Asteroid des Hauptgürtels
 die Start- bzw. Endemarkierung auf der antiken Rennbahn, siehe Hysplex

Siehe auch:
 Kramme